Campbell Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Campbell Creek (Avoca River), Nebenfluss des Avoca River (Murray River) in Victoria
 Campbell Creek (McLeod River), Nebenfluss des McLeod River (Mitchell River) in Queensland
 Campbell Creek (Palmer River), Nebenfluss des Palmer River (Mitchell River) in Queensland